Kiełpin peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Lubusz
 Kiełpin, village du powiat de Gorzów
 Kiełpin, village du powiat de Zielona Góra

dans la voïvodie de Poméranie
 Kiełpin, village du powiat de Chojnice
 Kiełpin, village du powiat de Człuchów

dans d'autres voïvodies
 Kiełpin, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Kiełpin, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Kiełpin, village de la voïvodie de Mazovie
 Kiełpin, village de la voïvodie de Poméranie occidentale